Herriott ist der Familienname von:

 Donald Richard Herriott (1928–2007), US-amerikanischer Physiker
 John Herriott (1844–1918), US-amerikanischer Politiker
 Maurice Herriott (* 1939), englischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Herriot
 Heriot